Battaglia del Canale di Procida del 17 maggio 1799, combattuta tra le flotte della Repubblica Napoletana dall'ammiraglio Francesco Caracciolo e una squadra della marina anglo-borbonica al comando del capitano di vascello conte di Thurn e Filippo Cianchi.
 Battaglia del Canale di Procida del 26 giugno 1809, presso la quale la flotta della Real Marina napoletana di Murat, salpata da Gaeta agli ordini del tenente di vascello Giovanni Caracciolo, con altre trenta barche cannoniere, fu bersagliata innanzi a Capo Miseno dal fuoco delle batterie costiere anglo-borboniche nel tentativo di forzare il blocco al canale e di ricongiungersi con quella di Giovanni Bausan a Pozzuoli. Caracciolo ebbe 8 legni affondati, 5 catturati e 18 arenati, affondando per contro 1 brigantino e 1 legnetto.